O Pivo 2 é um protótipo compacto apresentado pela Nissan no Salão de Tóquio de 2007. O Pivo 2 retoma o conceito rotativo original do Pivo que foi mostrado na edição de 2005 do Salão de Tóquio. Movido por energia eléctrica proveniente de iões de lítio, o habitáculo é rotativo de 350 graus e as rodas podem rodar 90 graus.

Ligações externas
Fotos e informações do modelo

Pivo 2